Upshur megye (Nyugat-Virginia)
Upshur megye (Texas)